Bechtolsheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bechtolsheimer (1868–1950), rheinhessischer Pfarrer und Heimatschriftsteller
 Laura Bechtolsheimer (* 1985), britische Dressurreiterin
 Wilfried Otto Bechtolsheimer (1948–2020), britischer Reitsportler
 Wilhelm Bechtolsheimer (1911–1995), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Bechtolsheim (Begriffsklärung)
 Jugendzentrum Bechtolsheimer Hof in Würzburg